Municipio de Kansas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Kansas (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Kansas (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.